

Cinema 
Amo Luisa disperatamente (Louisa) – film del 1950 diretto da Alexander Hall

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Louisa – città  della Contea di Lawrence, Kentucky
Louisa – città della Contea di Louisa, Virginia

Altro 
 Louisa – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Luisa